Van der Aa ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Jacob van der Aa (1792–1857), niederländischer Lexikograph und Literat
 Christianus Carolus Henricus van der Aa (1718–1793), niederländischer lutherischer Theologe
 Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791–1851), niederländischer Jurist, Schriftsteller und Dichter
 Cornelis van der Aa (1749–1815), niederländischer Buchhändler und Schriftsteller
 Dirk van der Aa (1731–1809), niederländischer Maler
 Hillebrand van der Aa (1659/60–1721), niederländischer Stecher und Zeichner
 Jacob van der Aa (1743–1776), niederländischer Maler
 Jan Simon van der Aa (1865–1944), niederländischer Jurist
 Liesa van der Aa (* 1986), belgische Schauspielerin, Violinistin, Musikerin, Sängerin, Songwriterin und Komponistin
 Michel van der Aa (* 1970), Komponist
 Petrus van der Aa (1530–1594), flandrischer Jurist
 Philips van der Aa († 1586), oranischer Jurist und Staatsmann 
 Pieter van der Aa (1659–1733), niederländischer Buchdrucker, Verleger, Buchhändler und Kupferstecher

Siehe auch:
 Von der Aa
 AA